

Biografia
A sette anni vuole ad ogni costo essere iscritta ad una scuola di danza dove apprende le tecniche di questa arte.

Frequenta il Corso di Laurea DAMS in Didattica della Musica – Divulgazione Musicale.

Si diploma alla Scuola Balanchine e consegue la Specializzazione in Danza Contemporanea.

Inizia lo Studio della chitarra classica presso il Liceo Musicale di Monza e lo studio del pianoforte. Inizia da giovane a scrivere, sceneggiare e coreografare i propri lavori di Teatro Danza.

Fonda e dirige la Compagnia di Teatro Danza “Miraggi” a Milano e la Compagnia “Quarta Dimensione” a Bologna.

A 18 anni porta in scena:

 Frammenti –  L'evoluzione della Danza tra ‘800 e ‘900,  attraverso le sue interpreti. al quale seguono negli anni:
 Miraggi –  Monito all'Umanità per il prevalere dello sperpero tecnologico sulla natura e poi la rinascita di una nuova vita e una nuova coscienza.
 Sacrificio -  Spettacolo scritto per le Colombiadi -  La Conquista dell'America vissuta dalla parte degli Indios.
 Nijinsky le roi des ètoiles – Il travaglio dell'arte e della vita di un grande pioniere della Danza. 
 Natalia Ginzburg - Specchio di una vita.
 Vince te ipsum -  L'incomunicabilità tra generazioni di donne. 
 Quarta dimensione - L'isolamento delle donne e la mancanza di solidarietà

Inizia lo studio sistematico del canto come mezzosoprano allieva del maestro Vincenzo Manno presso la Scuola Civica del Teatro alla Scala.

Danza come libera professionista presso:

 Teatro alla Scala 
 Teatro Comunale di Bologna 
 Teatro Comunale di Firenze 
 Teatro Regio di Parma 
 Teatro Filodrammatici di Verona 
 Arena di Verona 
 Opera di Toulon 
 Festival di Montepulciano 
 Teatro Lirico di Milano 
 Taormina Festival 
 Teatro della Munizione di Messina 
 Teatro de la Maestranza  
 Siviglia (Tournée con il Teatro alla Scala) 
 Teatro Bounka di Tokio (Tournée con il Teatro alla Scala) E molti altri. 
 Ha Vinto il Premio Danza Europea per la Coreografia e Il Premio Beato Angelico sempre per la Coreografia. 
 È stata - Coreografa -  Assistente alla Regia - Maitre de Ballet - presso : 
 Teatro Regio di Parma 
 Teatro Bellini di Catania 
 Festival della Valle d'Itria 
 Deutsche Oper di Berlino

È autrice, regista, coreografa presso i Teatri di Lugano, Locarno e Ascona dove porta in scena le commedie musicali:

 Amami Alfred(d)o on Broadwy  
 È Tardi

Dirige e interpreta L'Operetta Il Paese dei campanelli al Teatro delle Erbe e in altri Teatri di Milano.

Realizza Laboratori di Musica ed Emozioni e Musica e Canto nelle Scuole Materne ed Elementari.

Scrive favole delle quali cura la drammatizzazione, con i bambini, nelle scuole.

Tiene laboratori nelle scuole elementari e medie per la prevenzione della violenza di genere, il recupero delle criticità: conoscere per prevenire.

Tiene corsi di aggiornamento per docenti e genitori presso gli Istituti Comprensivi Statali per la prevenzione della violenza sulle donne.

Svolge attività di insegnamento di danza contemporanea, teatro danza, danza classica e danza neoclassica.

Svolge attività di docente di voce e di canto terapia:

Collabora da diversi anni, con i suoi laboratori di Danza dell'Anima, presso Centri Yoga e Discipline Olistiche e Ayurvediche.

Tiene stage e laboratori sulla Danza dell'Anima anche volti al recupero delle criticità.

Scrive dirige e interpreta il ciclo di spettacoli dedicati a La storia delle donne:
 Arte e vita contando il mito: Eleonora Duse – Saggio 
 Il silenzio delle donne: Penelope e le altre – Saggio 
 Le cattive ragazze... cantano 
 Cenerentola non c'è... lasciate un messaggio 
 Essere donna: i 7 vizi capitali

Scrive, dirige e interpreta l'Opera per coro, solisti e danzatrici Zena anima e voxe

 Cento anni di storia di Genova tra ‘800/'900: L'Emigrazione e il Risorgimento dei Genovesi

Riceve il Riconoscimento del Presidente della Repubblica per il suo impegno artistico nelle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia.

Nominata Ambasciatrice della Cultura Genovese nel Mondo.

Scrive, dirige e interpreta nei luoghi di Cultura Genovese in Italia e nel Mondo:

 A-O fa da seia 
 O ma o canta

È autrice, regista e interprete dell'opera Condotta ell'era in ceppi

Opera per Coro e Solista che chiuderà le Celebrazioni Verdiane—Sempre verdi—per il Comune di Lissone (MB) Docente di Storia delle Donne presso l'UTE di Brugherio.

Tiene Conferenze presso Assessorati alla Cultura, alle Pari Opportunità, dei Comuni, delle Province, delle Regioni e presso Associazioni Culturali e Associazioni Femminili Contro la violenza di genere.

 Terra - aria - acqua - fuoco
 Il silenzio delle donne 
 È permesso 
 Giulietta o Giulietto? 
 Grazie alla vita 
 Recitare è essere: Eleonora Duse

Per  tredici anni è direttore artistico della MeC Musica e Canto S.a.s. di Irene Carossia.
Nel 2015 fonda l'Associazione MeC Musica e Canto della quale è Presidente 
Fonda la Compagnia Stabile Carossia della quale è Direttrice Artistica
Dal 2016 al 2022 è Direttrice Artistica del Centro di Ricerca e Sperimentazione Teatrale Villa Mariani a Casatenovo (LC),
presso Villa Mariani crea il Parco delle Sculture, Museo di arte contemporanea a cielo aperto.
All'interno di Villa Mariani gestisce la stagione teatrale, inoltre crea uno Spazio Espositivo all'interno del quale offre al pubblico mostre tematiche mensili.
Il Centro di Ricerca e Sperimentazione Teatrale di Villa Mariani diventa un Centro di formazione teatrale professionale.
Nel settembre del 2022 fonda il CRF_CAROSSIA, Centro di Ricerca e Formazione Teatrale sito in Via Guido Baccelli, 7 a Lissone.
Il CRF_CAROSSIA è un teatro  con una platea di 40 posti, una bomboniera, un gioiello di Arte e Cultura, è un Museo di Arte contemporanea permanente, all'interno del quale vi è uno Spazio Letterario dove si tengono lezioni, incontri e presentazioni di libri.
Il CRF_CAROSSIA è centro di formazione permanente professionale del teatro con corsi professionali e laboratori di:
Teatro
Teatrodanza
Recitazione
Danza Contemporanea
Danza dell'anima
Canto 
Drammaturgia 
Scrittura Creativa
Lettura espressiva
Storia delle donne
Storia del Teatro

Il CRF_CAROSSIA è la sede della Compagnia Stabile Carossia.
Il Teatro offre al pubblico una programmazione che si snoda da settembre a giugno con un titolo differente in cartellone ogni 15 giorni, per una media di 20 titoli all'anno.

E' docente di Storia delle donne e Storia del Teatro presso l'ACU, Accademia di Cultura Universale.

Prosegue la sua attività instancabile di drammaturga ed interprete potente ed appassionata, con il corpo, la danza, la recitazione, il canto e la musica.
Ma prosegue anche con amore immenso e generosità la sua attività di divulgatrice e di docente.

Note

Discografia
Irene Sings For You
Note di Natale
Arte e vita cantando il mito:Eleonora Duse

http://crfcarossia.eu==Collegamenti esterni==